«I See Fire» () — песня британского автора-исполнителя Эда Ширана, написанная и исполненная им специально для фильма «Хоббит: Пустошь Смауга». Песня достигла 13 места в UK Singles Chart и была номинирована на Satellite Award за лучшую песню и на Грэмми (2015) в категории Best Song Written for Visual Media.

Создание 
Эд Ширан был выбран режиссёром «Хоббита» Питером Джексоном для написания песни.

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации и продажи 

!scope="col" colspan="3"| Стриминг
|-

Кавер-версии 
 Кавер-версия немецкой метал-группы  (клип снят 6 мая 2020).

Примечания 

Баллады 2010-х годов
Песни 2013 года
Синглы 2013 года
Песни Эда Ширана
Синглы Decca Records
Песни, написанные Эдом Шираном
Фолк-баллады
Синглы, возглавлявшие хит-парад Новой Зеландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Норвегии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швеции
Музыкальные произведения о Средиземье